Venant du latin vivo, vivere qui veut dire vivre, durer, Viviane est un prénom essentiellement féminin, fêté le 2 décembre.

Il est également utilisé en toponymie, sous la forme Vivienne.

Prénom
Viviane est également utilisé sous les formes Bibiane, Bibienne, Vivian (féminin ou masculin), Vivienne et Vivette.

 Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Viviane, pour Bibiane, pour Bibienne, pour Vivian et pour Vivienne.
 Les éditions Viviane Hamy sont une maison d'édition française.

Variantes linguistiques

Saintes et bienheureuses chrétiennes 
 Sainte Bibiane (ou Viviane ou Vivienne), vierge et martyre à Rome sous Julien en 363.
 Viviane Mun Yeong-in, laïque, martyre en Corée en 1801, bienheureuse.
 Bibiane Leclercq, religieuse française, martyre en Algérie en 1995, bienheureuse.

Personnages de fiction
 La fée Viviane ou la Dame du Lac est un personnage des légendes arthuriennes.
 Viviane est le titre d'un poème symphonique d'Ernest Chausson.
 Viviane est une œuvre de Mel Bonis.

Espace et météorologie
 Viviane Macula est une traînée sombre située sur Triton, satellite de la planète Neptune
 La tempête Vivian est une « bombe météorologique » qui a frappé le nord-ouest de l'Europe du 25 au .

Divers
 Une viviane est une brouette à deux roues.

Odonyme 
 La rue Vivienne est une rue du  de Paris, en France.
 La galerie Vivienne est un passage du même arrondissement.

Voir aussi

Notes et références

Articles connexes
 Liste des prénoms
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme
Viviane
Prénom français